Adobe Flex
 flex — інструмент для лексичного аналізу